Janus může být:

 Janus – v římské mytologii bůh vrat, dveří, vchodů, začátků a konců
 Janus (měsíc) – měsíc planety Saturn

příjmení
 Jaroslav Janus (* 1989) – slovenský hokejový brankář
 Mikuláš Janus (???–1559) – český římskokatolický kněz